San Bartolomé ist der Name folgender Orte:

 San Bartolomé de Jocotenango, El Quiché, Guatemala
 San Bartolomé de Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
 San Bartolomé de Ayautla, Hidalgo, Mexico
 San Bartolomé de Loxicha, Hidalgo, Mexico
 San Bartolomé Quialana, Oaxaca, Mexico
 San Bartolomé Yucuañe, Oaxaca, Mexico
 San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca, Mexico
 San Bartolomé (Lanzarote), auf Lanzarote, Kanarische Inseln, Spanien
 San Bartolomé de Tirajana, auf Gran Canaria, Kanarische Inseln, Spanien
 San Bartolomé (Belmonte), Gemeinde in Spanien
 San Bartolomé (Azuay), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Sígsig der ecuadorianischen Provinz Azuay

Siehe auch:
 Sankt Bartholomäus
 Bartolomé, zum Namen